Дикая природа Ирана была впервые описана Хамдаллахом Казвини в 14 веке. В 18 и 19 веках Самуил Гмелин и Эдуард Менетрие исследовали район Каспийского моря и Талышские горы с целью описания фауны прикаспийского региона. Их работу в 19 веке продолжили Филиппо де Филиппи, Уильям Бланфорд и Николай Зарудный, изучавшие местных млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб.

Азиатский гепард (Acinonyx jubatus venaticus) —- одно из самых известных животных Ирана, находящееся под угрозой исчезновения.

Флора 

Более одной десятой части территории страны покрыто лесами. Наиболее густые заросли встречаются на склонах прикаспийских гор, поросших дубами, ясенями, вязами, кипарисами и другими деревьями. На влажных возвышенностях растут чинары, тополя, ивы, орехи, буки, клёны и шелковицы. Каждую весну на сухой бесплодной земле вырастают дикие кустарники, которые исчезают летом. По данным ФАО, в Иране существует шесть основных типов лесов:
 Северные прикаспийские леса (33 000 км);
 Можжевельниковые горные леса северо-востока (13 000 км);
 Фисташковые леса юго-востока (26 000 км);
 Дубовые леса центральных и западных районов (100 000 км);
 Кустарники Деште-Кевир центра и северо-востока страны (10 000 км);
 Субтропические леса южного берега (5 000 км).

Фауна 
Млекопитающую фауну Ирана составляют 34 вида летучих мышей, индийский серый мангуст, яванский мангуст, обыкновенный шакал, волк, лисица, леопард, рысь, бурый медведь, гималайский медведь. К копытным относятся кабан, уриал, армянский муфлон, благородный олень и джейран. Среди одомашненных животных — овцы, козы, коровы, лошади, буйволы, ослы и верблюды. Также в Иране встречаются такие птицы, как фазан, куропатка, аист, орёл и сокол.

Виды под угрозой исчезновения 

По состоянию на 2001 год, 20 видов млекопитающих и 14 видов птиц Ирана находятся под угрозой исчезновения. В эту категорию входят белуджистанский белогрудый медведь, азиатский гепард, каспийская нерпа, иранская лань, стерх, бисса, зелёная черепаха, среднеазиатская кобра, гадюка Лятифи, дюгонь, иранский леопард, степной волк. 74 вида животных Ирана занесены в Красную книгу МСОП, что говорит о серьёзной угрозе для биоразнообразия. Меджлис Ирана не проявляет никакого внимания к экологической проблеме, однако принимает законы, разрешающие Министерству промышленности и шахт эксплуатировать рудники без ведома Департамента по окружающей среде, и реализует крупные технологические проекты, не учитывая их влияние на природу.

Большая часть ареала иранского леопарда пересекается с ареалом безоарового козла на территории Эльбурса и Загроса в пределах Иранского нагорья. Популяции леопарда очень разрежены из-за потери местообитаний и естественной добычи. Помимо безоаровый козлы, дикие бараны, кабаны, олени и домашний скот составляют леопарда добычу в Иране.

Вымершие виды 

 Тур.
 Сирийский слон — юг Ирана. Вымер в I тысячелетии до н. э.
 Азиатский лев — Хузестан, Фарс. Последняя особь замечена в 1957 году в долине реки Дез.
 Каспийский тигр — побережье Каспийского моря, Закавказье и Туркестан. Последнего тигра в Иране видели в Национальном парке Голестан в 1958 году.

См. также 
 Список биосферных заповедников Азии
 География Ирана

Примечания 

Природа Ирана